Владимир Иванович Дмитриев:
 Дмитриев, Владимир Иванович (1896—1979) — генерал-полковник технических войск.
 Дмитриев, Владимир Иванович (1914—1986) — контр-адмирал.
 Дмитриев, Владимир Иванович (род. 1935) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Дмитриев, Владимир Иванович (1932—2020) — профессор кафедры математической физики факультета ВМК МГУ.